Mormoński Chór Tabernakulum
 rak rdzeniasty tarczycy
 mutamycyna
 metoklopramid